Санта Елија има више значења:

 Санта Елија (Сиудад Ваљес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Санта Елија (Алтамира), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Санта Елија (Исла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Санта Елија (Тантојука), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику